Hieronder een lijst van plaatsen in Panama op alfabetische volgorde. De plaatsen die in deze lijst zijn opgenomen hebben meestal meer dan 1000 inwoners.

Belangrijkste steden (distrito)

Belangrijkste deelgemeenten (corregimiento)

 
Geografie van Panama